Dragnea Mario Albert, cunoscut și sub numele de scenă Aryo, este un cântăreț român de Rap/Trap din România. Pe lângă ocupația de artist, Aryo este compozitor si producător muzical.

Biografie 
Dragnea Mario Albert, pe numele sau de scena Aryo, este născut si crescut in București. El își dorise de mic sa facă parte din industria muzicala, si avea planuri mari, pana in 2020 când s-a hotărât sa scoată prima melodie numita "Play". A urmat la scurt timp melodia "Te Vad Urcata pe Bar" intre timp si-a dezvoltat alături de tatăl sau (Mc Masu) casa de producție MCA Production, Aceasta casa de producție este înființata de Aryo si Mc Masu, care se ocupa de producție muzicala si video din 2020. In februarie 2021, Aryo a avut prima sa colaborare cu manelistul Alex de la Caracal cu melodia "Haine Luxoase". Urmându-si talentul scoate prima sa melodie făcuta de el (Aryo) chiar in propriul sau studio de la MCA Production numita "Rupe Balansu". In momentul de fata artistul (Aryo) este in perioada de pregătire a intrării in industria muzicala romanesca si internaționala, pregătind multe melodii, printre care si multe colaborări si intre timp, mergând si la concerte alături de tatăl sau (Mc Masu).

Legături externe 

 Youtube
 Instagram
 Facebook
 Tik Tok
 SoundCloud
 Twitter

Bucureșteni
Cântăreți români în viață
Cântăreți români
Vedete din România